Monadenia yosemitensis är en snäckart som först beskrevs av Lowe 1916.  Monadenia yosemitensis ingår i släktet Monadenia och familjen busksnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Busksnäckor
yosemitensis